Шаймуратов ( ) — башкирская и татарская фамилия.

Известные носители 
 Шаймуратов, Артур Ришатович (род. 1993) — российский спортсмен (шоссейный велоспорт).
 Шаймуратов, Минигали Мингажевич (1899—1943) — советский генерал-майор, командир 112-й башкирской кавалерийской дивизии (позднее 16-й гвардейской).